Хайат () — фамилия, имя.

Фамилия

 Хайат, Алфеус (1838—1902) — американский палеонтолог.
 Хайат-Хантингтон, Анна (1876—1973) — американский скульптор, дочь Алфеуса Хайата.
 Хайат-Майор, Хариет Рэндольф (1868—1960) — американская художница и скульптор, дочь Алфеуса Хайата.
 Хайат-Майор, Алфеус (1901—1980) — американский историк искусства.
 Хайат, Джон (1837—1920) — американский изобретатель.
 Хайат, Дэйв (род. 1972) — американский разработчик программного обеспечения.
 Хайат, Кит Хотсон (род. 1832) — британский энтомолог, акаролог.
 Хайат, Кристофер (1943—2008) — американский оккультист.
 Хайат, Милдред Трэвис (1915—1971) — американский миколог.

Имя
 Веррил, Алфеус Хайат (1871—1954) — американский зоолог, изобретатель, писатель.

См. также
 Hyatt Hotels Corporation
 Хайят
 Хаят